Зигмунд Янович Скуиньш (; ) — советский и латвийский журналист, драматург, прозаик и переводчик. Народный писатель Латвийской ССР (1985). Почётный член Латвийской академии наук. В 1992—1995 годах — председатель Совета по радио и телевидению. Как журналист работал в «Padomju Jaunatne» и в журнале «Dadzis». Окончил РТУ и Художественную школу имени Я. Розенталя. Зигмунд Скуиньш — самый переводимый писатель Латвии, его произведения изданы на других языках более чем в 7 миллионах экземпляров. Первыми опубликованными произведениями были «Radiovilnī», «Jaunajā Komunārā», «Pionierī». Первой изданной книгой Скуиньша была «Ceļi un krustceļi» («Дороги и перекрестки»).

В соавторстве с Л. Леиманом написал сценарий к фильму «Меч и роза» (1959),

В 1965 году удостоен Государственной премии Латвийской ССР за роман «Внуки Колумба» (эранизирован в 1964 году — фильм «До осени далеко»).

Проза 
 Siržu zagļa uznāciens. R.: Daugava (2001)
 Miesas krāsas domino. R.: Preses nams (1999)
 Gulta ar zelta kāju. R.: Liesma (1984)
 Jauna cilvēka memuāri. R.: Liesma (1981)
 Vīrietis labākajos gados. R.: Liesma (1974)
 Kailums. R.: Liesma (1970)
 Sudrabotie mākoņi. R.: Liesma (1968)
 Fornarina. R.: Liesma (1964)
 Kolumba mazdēli. R.: Liesma (1961)

Экранизации 
 1964 — «До осени далеко» — по роману «Внуки Колумба»
 1977 — «Мужчина в расцвете лет» — по одноимённому роману
 1981 — «Игра» — по роману «Обнажённость»

Пьесы 
 Sveiks, mīļais Blaumani! (1978)
 Brunču medības. R.: Liesma (1972)

Публицистика 
 Jātnieks uz lodes. R.: Preses nams (1996)
 Sarunas ar jāņtārpiņiem. R.: Preses nams (1992)
 Zibens locīšana. R.: Liesma (1978)

Переводы 
 A Man in His Prime [Vīrietis labākajos gados]. Tulk. Laura Beraha. Maskava: Progress (1981)
 Čolovik u rozkviti lit [Vīrietis labākajos gados]. Tulk. Iryna Lypovecka. Kyjiv: Dnipro (1982)
 Memuary molodoji ljudyny [Jauna cilvēka memuāri]. Tulk. Iryna Lypovecka. Kyjiv: Molod (1986)
 Внуки Колумба [Kolumba mazdēli]. Киïв: Держиitвugaв УРСР (1963)
 Срібни хмари [Sudrabotie mākoņi]. Киïв: Молодь (1970)
 Egy fiatalember emlékiratai [Jauna cilvēka memuāri]. Tulk. Mária Szabó. Budapest: Kozmosz (1989)
 Jaunuolio memuarai [Jauna cilvēka memuāri]. Tulk. E. Matviekas. Vilnius: Vituris (1988)
 Kolumbo anúkai [Kolumba mazdēli]. Vilnius: Valst. grož. lit. l-kla (1963)
 Vuras pačiame žydėjime [Vīrietis labākajos gados]. Tulk. Visvaldas Bronušas. Vilnius: Vaga (1980)
 Kolumba mazdēli. Tbilisi: Merani (1971).
 Kolumbuse lapselapsed [Kolumba mazdēli]. Tallinn: ERK (1964)
 Kuldjalaga voodi [Gulta ar zelta kāju]. Tulk. Oskar Kuningas. Tallinn: Eesti raamat (1989)
 Mees parimais aastais [Vīrietis labākajos gados]. Tallinn: Eesti Raamat (1976)
 Noore inimese memuaarid [Jauna cilvēka memuāri]. Tulk. Kalev Kalkun. Tallinn: Eesti raamat (1986)
 Кровать с золотой ножкой [Gulta ar zelta kāju]. Пер. С. Цебаковский M.: Советский писатель (1987)
 Мемуары молодого человека [Jauna cilvēka memuāri]. Пер. С. Цебаковский Р.: Лиесма (1984)
 Мужчина во цвете лет. Мемуары молодого человека [Vīrietis labākajos gados. Jauna cilvēka memuāri]. Пер. С. Цебаковский M.: Советский писатель (1991)
 Нагота [Kailums]. Пер. С. Цебаковский M.: Известия (1982)
 Наготa [Kailums]. Пер. С. Цебаковский Р.: Лиесма (1981)
 Внуки Колумба [Kolumba mazdēli]. Москва: Мол. гвардия (1961)
 Мемуары молодого человека [Jauna cilvēka memuāri]. Москва: Сов. писатель (1984)
 Молодые [Kolumba mazdēli]. Москва: Гослитиздат. (1961)
 Молодые [Kolumba mazdēli]. Москва: Известия (1967)
 Мужчина во цвете лет [Vīrietis labākajos gados]. Москва: Сов. писатель (1977)
 Серебристые облака [Sudrabotie mākoņi]. R.: Liesma (1969)
 Форнарина [Fornarina]. Москва: Мол. гвардия (1965)
 Memoarite na edin mlad čovek [Jauna cilvēka memuāri]. Tulk. Lilija Ilieva. Sofija: Narodna mladež (1986)
 Vnucite na Kolumb [Kolumba mazdēli]. Tulk. Ivan Trojanski. Varna: G. Bakalov (1979)
 Мьж в расцвета на силичи [Vīrietis labākajos gados]. София: Нар. култура (1980)
 Memoriile unui tînăr. Hermina pe asfalt [Jauna cilvēka memuāri. Sermuliņš uz asfalta]. Tulk. Natalia Stănescu; Ecaterina Şişmanian. Bucureşti: Univers (1988)
 Memuary młodego mężczyzny [Jauna cilvēka memuāri]. Tulk. Irena Opielińska. Warszawa: Czytelnik (1988)
 Mężczyzna w kwiecie wieku [Vīrietis labākajos gados]. Tulk. Aleksander Bogdański. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy (1987)
 Muž v najlepších rokoch [Vīrietis labākajos gados]. Tulk. Jana Tesařová. Bratislava: Tatran (1981).
 Paměti mladého muže [Jauna cilvēka memuāri]. Tulk. Vojtěch Gaja. Praha: MF (1985)
 Pán v nejlepších letech [Vīrietis labākajos gados]. Tulk. Vojtěch Gaja. Praha: Lidové nakladatelství (1981)
 Бальзам [Balzams]. Пер. С. Цебаковский. Moskva: Художественная литература (1976)
 Большая рыба [Lielā zivs] // Lielā zivs. Большая рыба. Der grosse Fisch. Пер. С. Цебаковский. Riga: Liesma (1985)
 Большая рыба [Lielā zivs]. Пер. С. Цебаковский. М.: Правда (1983)
 Когда приходит любовь и другие рассказы [Kad atnāk mīlestība un citi stāsti]. Пер. С. Цебаковский Р.: Лиесмa (1968)
 Der grosse Fisch [Lielā zivs] // Erlesenes 6 Novellen aus Estland, Lettland, Litauen. Berlin: Volk und Welt (1983)
 Der grosse Fisch [Lielā zivs] // Lielā zivs. Большая рыба. Der grosse Fisch. Tulk. Olga Rosneek. R.: Liesma (1985)

Литература 
 «A. Zigmunds Skujiņš», автор Skurbe. (1981 год)

Примечания

Ссылки 
 Произведения
 Zigmunds Skujiņš labo Dieva kļūdas

Выпускники Рижского технического университета
Офицеры ордена Трёх звёзд
Переводчики СССР
Переводчики Латвии
Народные писатели Латвийской ССР